De 24e editie van de Europe Cup werd gehouden in 2001 in de Zweedse plaats Uppsala. Het toernooi werd gewonnen door het Deense Hvidovre BK.

Knock-outronde

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Winnaar 

2001
Badminton in 2001
Europees kampioenschap in Zweden
Sport in Uppsala